Waka (gênero musical) — gênero musical popular islâmico direcionado na Iorubalândia
 Waka (poesia) — poesia japonesa 
 Waka Waka (This Time for Africa) — música da cantora Shakira
 Waka/Jawaka — álbum de Frank Zappa de 1972

Desambiguações de música
Desambiguações de linguística
Desambiguações de televisão